Ramaza puede referirse a:
 el nombre común de la planta Heracleum sphondylium; o
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius.